Merknaam
 Van Hauwaert, Belgisch historisch merk van fietsen, motorfietsen en triporteurs

Personen met de achternaam Van Hauwaert
 Cyrille Van Hauwaert, Belgisch wielrenner
 Oscar Van Hauwaert, Belgisch onderwijzer, politicus en bestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam